Stiga bezeichnet: 

 die mit ihrer 125-jährigen Wiederkehr aufgekommene Abkürzung für Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung Leipzig 1897
 Stiga (Unternehmen) in Schweden (1934–2000), das als Warenzeichen von Global Garden Products (GGP) weiter existiert